P55 peut faire référence à : 
 HMS Unsparing (P55), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né, d’après la Classification internationale des maladies ;
 P55, un chipset d’Intel.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres